Церковь Нотр-Дам — первая по времени создания церковь Версаля. Спроектирована Жюлем Ардуэн-Мансаром по заданию короля Людовика XIV.

История 
Строительство Богородичной церкви Версаля велось в течение двух лет: закладка первого камня была осуществлена 10 марта 1684 года, а 30 октября 1686 года состоялось освящение церкви. Это первая приходская церковь города, на первых порах обслуживавшая также и Версальский дворец. Короли Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI причащались в этой церкви на страстной неделе и участвовали в праздновании Тела Господня. Крещения, бракосочетания, смерти членов королевской фамилии регистрировались в приходской книге этого храма.

В преддверии революции 4 мая 1789 года из храма Нотр-Дам вышла процессия Святого Причастия, которая прошествовала к собору Святого Людовика, где была проведена торжественная служба в ознаменование начала работы Генеральных Штатов.

С 4 августа 2005 года версальская церковь Богородицы внесена в перечень памятников истории. Размеры здания: длина — 80 м, ширина — 24 м, высота сводов — 19 м.

Архитектура 
Расположенное в конце улицы, которая начинается с северной стороны площади place d'Armes, здание Богородичной церкви представляет собой чистейший образец французского классицизма, о чём свидетельствуют следующие черты:
 четкость планировки: неф с тремя пролетами, вогнутый трансепт, два прямых пролета хора заканчиваются полукругом, боковые нефы продолжают окаймление боковин хора;
 строгость возвышений: большие аркады круглой арки выполнены без излишних украшений;
 прозрачность пространства: сводчатая арка на центральной оси; на пересечении трансепта купол с открытым парусом свода на фонаре купола;
 подчинение декора архитектуре: фасад украшен всего двумя скульптурами «Религия» и «Милосердие», выполненные Пьером Мазелином и Ноэлем Жувене в 1685—1686 гг.

Казус с пропорциями 
Здание церкви со стороны главного фасада выглядит неоправданно массивно и кажется слишком приземистым. Имея полную ширину фасада в 38 метров, здание, будь оно выше, выглядело бы более пропорционально. В таком казусе нет ошибки талантливого французского архитектора Жюля Ардуэн-Мансара, проектировавшего главную городскую церковь. Максимальная высота городских построек Версаля была ограничена по распоряжению короля Людовика XIV. Чтобы сохранить перспективы, открывающиеся из Версальского дворца, Людовик XIV разрешил строить в городе здания высотой не более двух этажей. Это ограничение не распространялось на мансардные крыши.

Хронология модернизации 

В XVIII веке, к столетию освящения церкви, в 1786 году, были проведены работы по декоративной отделке: появились розетки на двойных арках свода хоров, мотивы овалов и жемчужин на изгибе свода аркад и по фризу, каннелюры пилястр.

В XIX веке были осуществлены большие работы:
 с 1858 по 1872 гг была проведена реконструкция апсиды (устроены проходы позади хоров) главной часовни в виде ротонды, посвященной Святому Сердцу (Сакре-Кёр).
 в период между 1854 и 1887 гг в каждом оконном проеме часовни были установлены узорные цветные витражи, изготовленные, в основном, в мастерских Лорана в Шартре.
 в 1876 изготовлен и установлен на изначальное место главный алтарь, работы Пуселга-Русана, украшенный мрамором и бронзой с позолотой.
 в 1883—1889 гг хоры и основания колонн были замощение мраморными полихромными плитами.
 в 1890 году установлен орган на хорах позади алтаря.

В 1999 году в храме установлен новый главный алтарь.

Примечания 

Исторические памятники Версаля
Культовые сооружения Версаля
Католические храмы Франции
Храмы, заложенные в 1684 году
Храмы, построенные в 1686 году
Здания и сооружения, построенные в 1686 году во Франции
Институции Людовика XIV
Здания, спроектированные Жюлем Ардуэн-Мансаром